W mitologii goidelskiej, Nechtan był ojcem Boann. Jego imię pochodzi od słowa nech, znaczącego czysty lub umyty. Był królem Piktów i bogiem wody.

Zobacz też 
 Neptun (mitologia)

Mitologia celtycka